Costello Music — дебютный альбом шотландской группы The Fratellis. Был выпущен 11 сентября 2006 года, лейблом Fallout Records. Наиболее удачным треком с альбома является «Chelsea Dagger», который занял 5-е место в Великобритании, и 2-е в Нидерландах. Остальные песни не вошли в чарты в большинстве стран.

Список композиций

Позиция в чарте

Альбом

Синглы

Ссылки 
 Официальный сайт

Дебютные альбомы 2006 года